Ирбе́к Алибе́кович Кантеми́ров (2 июня 1928 — 14 мая 2000) — советский осетинский и российский артист цирка, наездник-джигит и дрессировщик лошадей. Народный артист СССР (1989).

Биография 
Родился 2 июня 1928 года под Ярославлем (по другим источникам — во Владикавказе). Ирбек Кантемиров — представитель знаменитой династии наездников Кантемировых, средний сын основателя цирковой династии А. Т. Кантемирова (1882—1975), народного артиста РСФСР (1966).

В конном спорте стал 5-кратным чемпионом СССР (1948—1952), чемпионом РСФСР (1954) и Вооружённых Сил (1952) по джигитовке; мастер спорта СССР.

На арене с 1935 года. Многолетний руководитель знаменитой конно-цирковой трупы «Али-Бек» Союзгосцирка (с 1972 года). Постановки труппы — «Конные игры народов СССР», «По планете на коне», «Карнавал на Кубе». Гастролировал с труппой во многих цирках СССР и за рубежом. В 1994 году покинул арену.

Один из основателей советской школы каскадёров кино. Снимался и участвовал в постановках трюков в более чем в пятидесяти кинокартинах.

Скончался 14 мая 2000 года. Похоронен во Владикавказе на Аллее Славы Красногвардейского парка.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (05.10.1960)
 Народный артист РСФСР (30.05.1980)
 Народный артист СССР (17.08.1989)
 Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР (1949)
 Народный артист Республики Северная Осетия — Алания (1997)
 Государственная премия Северо-Осетинской АССР им. К. Л. Хетагурова (1977)
 Орден Дружбы народов
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «Во славу Осетии» (1997)
 Диплом и нагрудный знак «За социалистическую культуру» (1956, Венгрия)
 Лауреат Всесоюзного конкурса циркового искусства (1969)
 Знак «Золотая шпора» (ассоциация мексиканских наездников «Чарро педригаль» (1976).

Фильмография 
  — Мальчик с окраины
  — Смелые люди — эпизод
  — Застава в горах
  — Старик Хоттабыч
  — Иван Франко
  — Лично известен
  — Атаман Кодр
  — Олеко Дундич
  — Старожил
  — Осетинская легенда — эпизод
  — Неуловимые мстители
  — Возьми меня с собой — руководитель цирковыми наездниками
  — Первая конная — руководитель цирковыми наездниками

 Каскадёр
  — Лермонтов — постановщик конных трюков

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Ярославской области
Заслуженные артисты Северо-Осетинской АССР
 
Династия Кантемировых
Джигиты
Похороненные на Аллее Славы (Владикавказ)